Jan Hruska oder Jan Hruška ist der Name folgender Personen:

* Jan Hruska (Unternehmer), britischer Unternehmer, Mitgründer von Sophos 
 Jan Hruška (Radsportler) (* 1975), tschechischer Radrennfahrer
 Jan Hruška (Eishockeyspieler) (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler